Свети Пантелеймон е християнски светия и неговото име носят:

Църкви 
 „Свети Пантелеймон“ — късносредновековна черква във Видин;
 „Свети Пантелеймон“ — средновековна скална църква при село Генерал Тодоров;
 „Свети Пантелеймон“ — възрожденска черква във Велес, Северна Македония;
 „Свети Пантелеймон“ — православна църква в квартал Енгоми на Никозия, Кипър
 „Свети Пантелеймон“ — храм в София, квартал Княжево;

Манастири 
 „Свети Пантелеймон“ — средновековен старопрестолен манастир, находящ се в резервата Патлейна, близо до Велики Преслав;
 „Свети Пантелеймон“ — недействащ мъжки манастир от 1940-те години в резервата Патлейна, близо до Велики Преслав;
 „Свети Пантелеймон“ — мъжки манастир намиращ се между Смолян и Пампорово;
 Обидимски манастир „Свети Пантелеймон“ — манастир в село Обидим;
 „Свети Климент и Пантелеймон“ — православен манастир в Охрид, Северна Македония;
 „Свети Пантелеймон“ — български манастир над село Горно Нерези, Северна Македония;
 „Свети Пантелеймон“ — руски православен манастир в Света гора, Гърция.

Вижте също 
 Пантелей (пояснение)
 Паталеница – името е производно на Пантелеймон